Meinradskirchen sind Kirchengebäude, die dem heiligen Meinrad von Einsiedeln geweiht sind. Bekannte Meinradskirchen sind:

 Kapelle St. Meinrad (Etzelpass) zwischen Pfäffikon SZ und Einsiedeln
 Pfarrkirche St. Meinrad in Jedesheim
 Pfarrkirche St. Meinrad in Pfäffikon, Kanton Schwyz, Schweiz
 Kapelle St. Meinrad (Bollingen) in Rapperswil-Jona, Kanton St. Gallen, Schweiz
 St. Meinrad (Radolfzell) am Bodensee

Liste (Kirchen nach Patrozinium)